Пентаплатинагенэйкозаалюминий — бинарное неорганическое соединение
платины и алюминия
с формулой AlPt,
кристаллы.

Получение 
 Спекание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Пентаплатинагенэйкозаалюминий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 1,932 нм, Z = 16

.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 806°C.

См. также 
 Диплатинаалюминий
 Диплатинатриалюминий
 Платинаалюминий
 Платинадиалюминий
 Триплатинаалюминий

Примечания 

Соединения алюминия
Соединения платины
Интерметаллиды
Платина